Petapa es un topónimo que se puede referir a:

En 
San Miguel Petapa, municipio del departamento de Guatemala.

En 
Municipio de Santa María Petapa, municipio del estado de Oaxaca;
Santa María Petapa, localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Santo Domingo Petapa, municipio del estado de Oaxaca;
Santo Domingo Petapa, localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior.